Tangent kan henvise til flere artikler:

 Tangent (geometri) – et matematisk begreb
 Tangent (klaviatur) – betegner en tast i et klaviatur